Maldini ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Maldini (1932–2016), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Christian Maldini (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Daniel Maldini (* 2001), italienischer Fußballspieler
 Paolo Maldini (* 1968), italienischer Fußballspieler
 Sergio Maldini (1923–1998), italienischer Schriftsteller und Journalist